Nata ieri (Born Yesterday) – opera teatrale di Garson Kanin del 1946
 Nata ieri (Born Yesterday) – film del 1950 diretto da George Cukor
 Nata ieri (Born Yesterday) – film del 1993 diretto da Luis Mandoki
 Born Yesterday – album dei The Everly Brothers del 1985
 Born Yesterday – film del 2012 diretto da Nathan Larkin-Connolly
Born Yesterday – singolo di Arca del 2021

Pagine correlate 
 Nata ieri